Das Kürzel USPE steht für

 Union Sportive des Polices d’Europe, europäischer Polizeisportbund bzw. -verband
 United States Presidential Election, US-Präsidentschaftswahl

Abkürzung